Baiquan steht für

 den Kreis Baiquan (拜泉县) der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Baiquan;
 die Großgemeinde Baiquan (拜泉镇) des gleichnamigen Kreises, siehe Baiquan (Baiquan);
 die Großgemeinde Baiquan (白泉镇) im Stadtbezirk Dinghai der Stadt Zhoushan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiquan (Dinghai);
 die Großgemeinde Baiquan (白泉镇) im Kreis Dongliao in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Baiquan (Dongliao);
 die Großgemeinde Baiquan (百泉镇) der Stadt Huixian in der chinesischen Provinz Henan, siehe Baiquan (Huixian);
 die Großgemeinde Baiquan (百泉镇) der Stadt Usu im chinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Baiquan (Usu);
 das Straßenviertel Baiquan (百泉街道) im Kreis Yanqing der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Baiquan (Yanqing);
 die Gemeinde Baiquan (白泉乡) im Kreis Kai der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Baiquan (Kai).